Federico Lacroze puede referirse a:

Federico Lacroze, empresario argentino de la primera empresa de tranvías del país;
Estación Federico Lacroze, de la línea B de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
Estación Federico Lacroze, terminal ferroviaria de la línea Urquiza, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
Avenida Federico Lacroze, importante arteria vial de los barrios de Chacarita, Colegiales y Palermo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.